88-й армейский корпус (), сформирован 8 июня 1942 года.

Боевой путь корпуса 
С июня 1942 года — дислоцировался в Нидерландах.

В конце 1944 года — начале 1945 — бои в Нидерландах против британских войск.

Состав корпуса 
В сентябре 1944:
 85-я пехотная дивизия
 719-я пехотная дивизия
 6-я парашютная дивизия

В марте 1945:
 331-я пехотная дивизия
 2-я парашютная дивизия

Командующие корпусом 
 С 8 июня 1942 — генерал пехоты Ханс-Вольфганг Райнхард
 С 22 декабря 1944 — генерал пехоты Феликс Швальбе

Литература 
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Biblio-Verlag, Bissendorf 1973, ISBN 3-7648-0871-3

Армейские корпуса Германии во Второй мировой войне